Haizi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Haizi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Haizi (socken i Kina, Guizhou), 
 Haizi (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar